Sagmatias — род морских млекопитающих из семейства дельфиновых парвотряда зубатых китов.

Классификация 
Как показывают исследования митохондриальной ДНК, большинство видов  филогенетически изолированы от типового вида рода — беломордого дельфина (). В 1999 году Ледюк, Перрин и Дизоан отнесли четыре из этих видов к роду Sagmatias, а ещё один выделили в самостоятельный род Leucopleurus. Правомерность данной классификации была подтверждена в ревизии Воллмера и соавторов (2019).

Род Sagmatias входит в подсемейство Lissodelphininae, куда также относятся родственные ему  и .

Виды 
База данных Американского общества маммалогов (ASM Mammal Diversity Database) признаёт 4 вида в составе рода Sagmatias:

Примечания 

Дельфиновые
Морские млекопитающие
Таксоны, описанные Эдвардом Копом
Роды млекопитающих